Tehuantepec puede referirse a:

 Istmo de Tehuantepec, región geográfica de América, en el sureste de México; 
 Región Istmo, una de las 8 regiones en las que se divide el estado mexicano de Oaxaca
 Golfo de Tehuantepec, golfo situado en el sureste de México, en los estados de Oaxaca y Chiapas; 
 Territorio de Tehuantepec, antiguo territorio federal mexicano; 
 Santo Domingo Tehuantepec ciudad en el estado de Oaxaca; 
 Río Tehuantepec, un río del estado de Oaxaca; o
 Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyecto de infraestructura del gobierno de México.